Ойконим

 Кокей — прежнее название села Ильинка в Сакском районе Крыма
 Кокей — прежнее название исчезнувшего села Островное в Кировском районе Крыма